Haplogrupp Q kan syfta på:

 Haplogrupp Q-M242 – en haplogrupp på Y-kromosomen med spridning i Eurasien, i Nord- och Sydamerika
 Haplogrupp Q (mtDNA) – mitokondrie-DNA i Oceanien

Y-DNA-haplogrupper
MtDNA-haplogrupper